L'incubateur Wikimédia est un wiki multilingue créé le  par la Fondation Wikimédia dans le but de tester les éditions linguistiques de projets  avant leur lancement effectif.

Fonctionnement 
L'incubateur est utilisé pour les projets suivants : Wikibooks, Wikinews, Wikipédia, Wikiquote, Wikivoyage et Wiktionnaire. Il est géré par le Language committee.

L'incubateur ne gère pas les projets Wikiversité et Wikisource qui disposent de leurs propres outils, Wikiversity Beta pour Wikiversité et Multilingual Wikisource pour Wikisource.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fondation Wikimédia

Liens externes 
 

Projet de la Fondation Wikimédia
Site web lancé en 2006